Dit is een lijst van planetoïden 8401-8500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 11 april 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8401) Assirelli || 1994 DA || 16 februari 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (8402) - || 1994 GH9 || 11 april 1994 || E. F. Helin
|-
| (8403) Minorushimizu || 1994 JG || 6 mei 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8404) - || 1995 AN || 1 januari 1995 || T. B. Spahr
|-
| (8405) Asbolus || 1995 GO || 5 april 1995 || Spacewatch
|-
| (8406) Iwaokusano || 1995 HJ || 20 april 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8407) Houlahan || 1995 ON || 25 juli 1995 || P. G. Comba
|-
| (8408) Strom || 1995 SX12 || 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (8409) Valentaugustus || 1995 WB43 || 28 november 1995 || R. Weber
|-
| (8410) Hiroakiohno || 1996 QZ1 || 24 augustus 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8411) Celso || 1996 TO || 3 oktober 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (8412) Zhaozhongxian || 1996 TM6 || 7 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8413) Kawakami || 1996 TV10 || 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8414) Atsuko || 1996 TW10 || 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8415) - || 1996 UT || 16 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8416) Okada || 1996 VB8 || 3 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8417) Lancetaylor || 1996 VG8 || 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8418) Mogamigawa || 1996 VS30 || 10 november 1996 || T. Okuni
|-
| (8419) Terumikazumi || 1996 VK38 || 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8420) Angrogna || 1996 WQ || 17 november 1996 || P. G. Comba
|-
| (8421) Montanari || 1996 XA9 || 2 december 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (8422) Mohorovičić || 1996 XJ26 || 5 december 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (8423) Macao || 1997 AO22 || 11 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8424) Toshitsumita || 1997 CP || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8425) Zirankexuejijin || 1997 CJ29 || 14 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8426) - || 1997 ST || 16 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8427) - || 1997 TH17 || 6 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8428) Okiko || 1997 VJ8 || 3 november 1997 || T. Seki
|-
| (8429) - || 1997 YK4 || 23 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8430) Florey || 1997 YB5 || 25 december 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (8431) Haseda || 1997 YQ13 || 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8432) Tamakasuga || 1997 YD18 || 27 december 1997 || A. Nakamura
|-
| (8433) Brachyrhynchus || 2561 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8434) Columbianus || 6571 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8435) Anser || 6643 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8436) Leucopsis || 2259 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8437) Bernicla || 3057 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8438) Marila || 4825 T-1 || 13 mei 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8439) Albellus || 2034 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8440) Wigeon || 1017 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8441) Lapponica || 4008 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8442) Ostralegus || 4237 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8443) Svecica || 4343 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8444) Popovich || 1969 TR1 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (8445) Novotroitskoe || 1973 QG2 || 31 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (8446) Tazieff || 1973 SB6 || 28 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (8447) Cornejo || 1974 OE || 16 juli 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (8448) Belyakina || 1976 UT1 || 26 oktober 1976 || T. M. Smirnova
|-
| (8449) Maslovets || 1977 EO1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (8450) Egorov || 1977 QL1 || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (8451) Gaidai || 1977 RY6 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (8452) Clay || 1978 WB || 27 november 1978 || Harvard Observatory
|-
| (8453) Flaviataldini || 1981 EQ || 1 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (8454) Micheleferrero || 1981 EG1 || 5 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (8455) Johnrayner || 1981 ER6 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8456) Davegriep || 1981 EJ7 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8457) Billgolisch || 1981 EO8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8458) Georgekoenig || 1981 EY9 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8459) Larsbergknut || 1981 EQ18 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8460) Imainamahoe || 1981 EP19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8461) Sammiepung || 1981 EC21 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8462) Hazelsears || 1981 ED22 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8463) Naomimurdoch || 1981 EM27 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8464) Polishook || 1981 EF28 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8465) Bancelin || 1981 EQ31 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8466) Leyrat || 1981 EV34 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8467) Benoîtcarry || 1981 ES35 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8468) Rhondastroud || 1981 EA40 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8469) - || 1981 TZ || 5 oktober 1981 || N. G. Thomas
|-
| (8470) Dudinskaya || 1982 SA4 || 17 september 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (8471) Obrant || 1983 RX4 || 5 september 1983 || L. V. Zhuravleva
|-
| (8472) Tarroni || 1983 TC || 12 oktober 1983 || Osservatorio San Vittore
|-
| (8473) - || 1984 SS5 || 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (8474) Rettig || 1985 GA1 || 15 april 1985 || E. Bowell
|-
| (8475) Vsevoivanov || 1985 PC2 || 13 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (8476) - || 1986 QT2 || 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (8477) Andrejkiselev || 1986 RF7 || 6 september 1986 || L. V. Zhuravleva
|-
| (8478) - || 1987 DO6 || 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (8479) Held || 1987 HD2 || 29 april 1987 || A. Mrkos
|-
| (8480) - || 1987 RD1 || 13 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (8481) - || 1988 LH || 14 juni 1988 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (8482) Wayneolm || 1988 RA11 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (8483) Kinwalaniihsia || 1988 SY1 || 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (8484) - || 1988 VM2 || 10 november 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (8485) Satoru || 1989 FL || 29 maart 1989 || T. Seki
|-
| (8486) Asherschel || 1989 QV || 26 augustus 1989 || R. H. McNaught
|-
| (8487) - || 1989 SQ || 29 september 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (8488) d'Argens || 1989 SR1 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (8489) Boulder || 1989 TA3 || 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (8490) - || 1989 TU10 || 4 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (8491) Joelle-gilles || 1989 YL5 || 28 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (8492) Kikuoka || 1990 BZ || 21 januari 1990 || T. Seki
|-
| (8493) Yachibozu || 1990 BY1 || 30 januari 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (8494) Edpatvega || 1990 OT4 || 25 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (8495) - || 1990 QV1 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (8496) Jandlsmith || 1990 QO3 || 16 augustus 1990 || Oak Ridge Observatory
|-
| (8497) - || 1990 RE7 || 13 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (8498) Ufa || 1990 RM17 || 15 september 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| (8499) - || 1990 SC13 || 22 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (8500) Hori || 1990 TU || 10 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe|}

Planetoïdenlijsten